

Geografia 
 Australia 
 Burleigh Heads – località del Queensland nella Costa d'Oro australiana
 Stati Uniti d'America
 Burleigh – census-designated place della contea di Cape May, New Jersey
 Burleigh – comunità non incorporata della contea di Austin dello Stato del Texas, Stati Uniti d'America
 Contea di Burleigh – contea dello Stato del Dakota del Nord, Stati Uniti d'America

Persone 
 Alexander Bruce, VI Lord Balfour di Burleigh – politico e banchiere scozzese
 Celia Burleigh – scrittrice, attivista e religiosa statunitense
 Michael Burleigh – scrittore e storico britannico